Шнеерсон (; ) — еврейская патронимическая фамилия, образованная от мужского личного имени Шнеер (Шнеур). Большинство известных носителей фамилии — члены раввинской «династии Шнеерсонов», традиционно отсчитываемой от раввина Шнеур-Залмана из Ляд (основателя хабадского (любавического) хасидизма).

Известные носители 
 Шнеерсон, Бен-Цион (Бенцион Абрамович; 1896—1977) — раввин направления Хабад в Бессарабии.
 Шнеерсон, Берко Лейбович (Борис Львович) — советский инженер-металлург, лауреат Сталинской премии (1942).
 Шнеерсон, Герман Абрамович (род. 1932) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН (2011).
 Шнеерсон, Григорий Михайлович (1901—1982) — советский музыковед.
 Шнеерсон, Залман (З. Йоэли; 1903—1984) — израильский журналист, литератор и краевед.
 Сажин, Зиновий Абрамович (настоящее имя — Соломон Абрамович Шнеерсон; 1903—1968) — советский актёр и педагог.
 Шнеерсон, Игорь Валентинович (псевдоним Поглазов; 1966—1980) — русский поэт.
 Шнеерсон, Йосеф Ицхок (1880—1950) — шестой любавический ребе.
 Шнеерсон, Лев Михайлович (1910—1999) — белорусский историк-германист, доктор исторических наук.
 Шнеерсон, Лейви-Ицхок (Лейвик Залманович Шнеерсон; 1878—1944) — главный раввин Екатеринослава (Днепропетровска, 1909—1939).
 Шнеерсон, Менахем-Мендл (Цемах-Цедек; 1789—1866) — третий любавичский ребе.
 Шнеерсон, Менахем-Мендл (Мендель Лейвикович Шнеерсон; 1902—1994) — седьмой, последний любавичский ребе.
 Шнеерсон, Моисей Борисович (1901—1939) — советский государственный деятель, начальник Кооперативного управления НКВД СССР, бригинтендант.
 Шнеерсон, Натан Михайлович (1901—1939) — советский разведчик.
 Шнеерсон, Хана (1880—1964) — жена Лейви-Ицхока Шнеерсона, мать Менахем-Мендла Шнеерсона.
 Шнеерсон, Шмуэль (1834—1882) — четвёртый любавичский ребе.
 Шнеерсон, Шолом-Дов-Бер (1860—1920) — пятый любавичский ребе.

Составные фамилии 
 Шнеерсон-Мишковски, Зельда (1914—1984) — израильская поэтесса, потомок третьего Любавического Ребе Цемаха Цедека (Менахема-Мендла Шнеерсона).

См. также 
 Мителер Ребе (1773—1827) — второй любавичский ребе из династии Шнеерсонов.
 Шолом-Дов-Бер (1860—1920) — пятый любавичский ребе из династии Шнеерсонов.
 Цемах-Цедек (1789—1866) — третий любавичский ребе из династии Шнеерсонов.